Cot Glangang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Glangang (berg i Indonesien, lat 5,48, long 95,54), Aceh, 
 Cot Glangang (berg i Indonesien, lat 5,31, long 95,66), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar